Gingerbread – nome in inglese del Pan di zenzero
 Android Gingerbread – sistema operativo Android
 Gingerbread man – biscotto fatto di pan di zenzero dalla forma di un omino stilizzato
 Gingerbread – stile architettonico
Gingerbread – romanzo di Rachel Cohn
Gingerbread – undicesimo episodio della terza stagione di Buffy l'ammazzavampiri